Electric – album dei The Cult del 1987
 Electric – album di Paul Rodgers del 1999
 Electric – album di Jack Ingram del 2002
 Electric – album di Richard Thompson del 2013
 Electric – album dei Pet Shop Boys del 2013
 Electric – singolo di Leila K del 1995
 Electric – singolo di Robyn del 1999
 Electric – singolo dei Melody Club del 2002
 Electric – singolo di Lisa Scott-Lee del 2005
 Electric – singolo di Katy Perry del 2021

Pagine correlate 
 Electrik – album di Maksim Mrvica del 2006